Габон разделён на 9 провинций, которые в свою очередь поделены на 49 департаментов.

Провинции

Департаменты

Примечания 

 
Списки:Габон